Jestem legendą – powieść Richarda Mathesona,
 Jestem legendą – amerykański film z 2007